Daiane ist ein weiblicher brasilianischer Vor- und, alleine verwendet, Künstlername.

Namensträgerinnen sind:

 Daiane Rodrigues (* 1986), auch nur Daiane genannt, brasilianische Fußballspielerin
 Daiane Menezes Rodrigues (* 1983), auch Bagé genannt, brasilianische Fußballspielerin
 Daiane Limeira (* 1997), brasilianische Fußballspielerin
 Daiane Muniz dos Santos (* 1988), brasilianische Fußballschiedsrichterin